Brasil:
 Vera Cruz (Bahia)
 Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
 Vera Cruz (São Paulo)
 Espanya: Beranui, en castellà Beranuy, i anteriorment Veracruz
 Estats Units:
 Vera Cruz (Indiana)
 Vera Cruz (Pennsilvània)
 Hondures: Veracruz (Copán)
 Mèxic:
 Veracruz
 Estat de Veracruz
 Veracruz (Durango)
 Portugal:
 Veracruz (Aveiro)
 Timor Oriental: Vera Cruz (Timor Oriental)
 Miscel·lània:
 Tiburones Rojos de Veracruz, equip de futbol mexicà
 Vera Cruz (pel·lícula), pel·lícula del 1954 amb Gary Cooper i Burt Lancaster
 Hyundai Veracruz, cotxe de la companyia Hyundai